Бойцо́ва — женская форма русской фамилии .
 Бойцова, Виктория Валентиновна (род. 1965) — российский юрист, специалист по конституционному праву России и иностранных государств.
 Бойцова, Любовь Валентиновна (род. 1965) — российский юрист, специалист по реабилитации необоснованно осуждённых.
 Бойцова, Мария Филипповна (1929—1984) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Бойцова, Татьяна Ивановна (род. 1951) — искусствовед, почётный член РАХ.